Beade kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beade (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Beade (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar